Australia Women’s Sevens 2019 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Australia Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 1–3 lutego 2019 roku na Spotless Stadium w Sydney będąc trzecim turniejem sezonu 2018/2019.

Informacje ogólne 
Rozegrane po raz pierwszy na Spotless Stadium (z uwagi na wyburzenie dotychczasowej areny – Allianz Stadium) zawody były trzecim turniejem sezonu 2018/2019 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Papui-Nowej Gwinei. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie stycznia 2019 roku, a zawody zostały rozegrane wraz z turniejem męskim. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Dla europejskich zespołów był to kluczowy turniej, jeśli chciały pozostać w walce o olimpijską kwalifikację poprzez WSS. Z kompletem zwycięstw pierwszy dzień zakończyły jedynie Nowozelandki, porażki – zaliczając remis z Rosją – nie doznały także Irlandki, zaś Australijki przodowały w swojej grupie różnicą małych punktów. Irlandki po raz pierwszy w historii cyklu awansowały też do półfinałów turnieju, jednak szóste turniejowe zwycięstwo z rzędu odniosły reprezentantki Nowej Zelandii w finale pokonując gospodynie – będące ostatnią drużyną, z którą przegrały (w finale poprzedniej edycji australijskich zawodów). Czołowa czwórka klasyfikacji generalnej zwiększyła swoje prowadzenie nad pozostałymi rywalami, zyskując tym samym przewagę w wyścigu o olimpijską kwalifikację. Najlepszą zawodniczką finału została uznana Stacey Waaka, wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Michaela Blyde, zaś najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Irlandka Amee-Leigh Murphy Crowe.

Wejściówki na piątkowe spotkania były darmowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2018/2019)
Australia Women’s Sevens
2019 w Australii